Bosnië-Herzegovina
 Brnjica (Pale), een plaats in de gemeente Pale in Bosnië-Herzegovina
 Brnjica (Živinice), een plaats in de gemeente Živinice in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Brnjica (Šibenik), een plaats in de Kroatische gemeente Šibenik

Servië
 Brnjica (Golubac), een plaats in de Servische gemeente Golubac
 Brnjica (Knić), een plaats in de Servische gemeente Knić
 Brnjica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica